

Сосновий Лог — присілок, Білокатайський район, Башкортостан
 Сосновий Лог — село, Китмановський район, Алтайський край